L'Agonie des aigles est le titre de plusieurs films :
 L'Agonie des aigles, film de 1922 réalisé par Bernard-Deschamps et Julien Duvivier ;
 L'Agonie des aigles, film de 1933 réalisé par Roger Richebé ;
 L'Agonie des aigles, film de 1952 réalisé par Jean Alden-Delos.